Воєнні злочини Російської Федерації — воєнні злочини, вчинені представниками влади, керівництвом збройних сил, регулярним військом Російської Федерації та незаконними збройними формуваннями, що організовані і фінансуються Російською Федерацією.

Як незалежна держава Російська Федерація утворилася під час розпаду СРСР наприкінці 1991 року, хоча державний суверенітет республіки був проголошений 1990 року у часи перебування її у складі СРСР.

Відповідно до Міжнародного права, строк давності не може бути застосованим до воєнних злочинів та злочинів проти людства та людяності, що закріплене у Конвенції ООН «Про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства» від 1968 року та Конвенції держав-учасниць Ради Європи «Про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів». Таким чином, усі воєнні злочини Росії рано чи пізно повинні бути розслідувані, а винні — покарані.

Сучасній Росії притаманні знищення свободи слова, репресії проти опозиції, узурпація влади, зовнішня агресія, окупація та анексія територій інших держав, масові вбивства, етнічні чистки та численні воєнні злочини.
Факти «… вказують на системний та невипадковий характер воєнних злочинів, що були скоєні Російською Федерацією <…> у Чечні, Грузії, Україні та Сирії.»

27 липня 2022 року Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, що закликає держсекретаря Ентоні Дж. Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели до «смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей».

Історія

Поняття «воєнний злочин» та перелік воєнних злочинів 

Зі Статуту Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних воєнних злочинців європейських країн осі:

Злочин агресії 

Визначення агресії, що затвердженео резолюцією 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1974 року

Злочин геноциду 

Із Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.(Прийнята резолюцією 260 (III) Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1948 року).

Приклади воєнних злочинів 
Офіс Генерального прокурора України разом з українськими та міжнародними партнерами створив ресурс для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні

Приклади воєнних злочинів:
 поранення чи вбивство цивільних осіб;
 катування, фізичне насилля, згвалтування, нелюдське поводження чи позбавлення волі;
 насилля щодо медичного персоналу;
 використання цивільних для прикриття військових (живі щити);
 депортації та незаконне переміщення населення;
 примушування громадян до участі у військових діях проти власної держави;
 пошкодження або знищення цивільної інфраструктури, а також пограбування цивільного населення;
 знищення культурних та освітніх закладів;
 пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);
 відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги;
 умисне нанесення ударів по персоналу, транспорту, обладненню пов'язаному з наданням гуманітарної допомоги.

Воєнні злочинці

Збройні конфлікти за участі Російської Федерації

Нагірний Карабах

Чеченська Республіка Ічкерія 

Діям військових РФ під час Другої російсько-чеченської війни була притаманна особлива жорстокість. Це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти, масові і показові розстріли, тортури, страти, створення де-факто концтаборів, постійні грабунки та мародерство, зґвалтування та великі втрати серед цивільного населення, в яких не було воєнної доцільності.

Стратегія федеральних військ Російської Федерації передбачала скоєння масових воєнних злочинів, оскільки базувалася на застосуванні невибіркових масованих артилерійських обстрілів та авіаударів по населених пунктах з метою скорочення до мінімуму безпосереднього зіткнення з чеченськими збройними силами. Бомбардування навмисно велися по житлових кварталах, щоб чеченські збройні загони залишили їх до того, як туди увійдуть російські війська.

Міжнародна Федерація прав людини () та Правозахисна спільнота «Меморіал» зібрали інформацію, яка доводить, що жертвами російських військ, в першу чергу, стали цивільні люди. Російська влада та російські військові несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також за скоєння цілої низки воєнних злочинів.

Центральна Азія

Таджикистан

Республіка Молдова

Грузія 
Див. також: Російсько-грузинська війна (2008)

Ще до початку російсько-грузинської війни, грузинські села тиждень обстрілювалися артилерійським вогнем з території Південної Осетії. Встановлено факт, що просто в казармі так званих «російських миротворців» в районі Цхінвалі був розташований спостережний пункт артилерійського коригувальника так званої «Південно-Осетинської армії», з якого і спрямовували вогонь на грузинські цивільні об'єкти. Це є беззаперечним доказом того, що російських та південно-осетинських військових необхідно розглядати як одну сторону конфлікту. Тому за усі військові злочини, що були скоєні хоч росіянами, хоч так званими «силами Південної Осетії», відповідальність несе Москва, оскільки саме вона готувала цю війну, розпалювала її та керувала так званою «армією Південної Осетії».

8 серпня 2008 року Російська Федерація розпочала російсько-грузинську війну, яка була повністю спланована та організована Москвою. Хоча гаряча фаза цієї війни тривала лише кілька днів, але за такий короткий проміжок часу російські війська встигли вчинити чимало воєнних злочинів. Серед них — умисні обстріли населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, тортури та знущання над військовополоненими, етнічні чистки, знищення майна грузинського населення та інші.

Незалежна міжнародна Місія по встановленню фактів у зв'язку з військовим конфліктом в Грузії (), створена Радою Європейського Союзу, 2015 року повідомила, що в результаті збройного конфлікту близько 850 осіб загинуло і більше 100 000 цивільних осіб залишили свої будинки. Прокурором була зібрана інформація, що від 51 до 113 цивільних осіб — етнічних грузинів загинуло в результаті насильницької кампанії з переміщення, організованої збройними силами Південної Осетії при підтримці військових Російської Федерації.
Від 13 400 до 18 500 етнічних грузинів були насильно переміщені з Південної Осетії та двадцятикілометрової «буферної зони», створеної уздовж адміністративного кордону між Південною Осетією і рештою Грузії, а близько 5 000 житлових будинків, що належать етнічним грузинам, були зруйновані.

РФ і сьогодні продовжує чинити воєнні злочини на окупованій Росією території Грузії — у Південній Осетії та Абхазії.

Африканські країни

Центральноафриканська Республіка 

Росія розглядає ЦАР як свою сферу впливу в Африці, де діє з використанням ПВК Вагнера, та надсилає своїх інструкторів для підготовки збройних сил ЦАР аби втримати при владі свого ставленика президента Фостена-Арканжа Туадеру. Попри ембарго ООН РФ вдалося продати в ЦАР дві партії стрілецької зброї в 2018 та 2019 роках. Друга партія, зокрема включала карабіни Мосіна (зразка 1891/30), виробництва 1944 року, що «залежалися» на складах МО РФ.

В Організації Об'єднаних Націй знайшли докази військових злочинів російських найманців у Центральноафриканській республіці — доповідь опублікують вже найближчим часом.

Малі

Сирія 
Див. також: Громадянська війна в Сирії та Інтервенція Росії в Сирію

У Сирії Amnesty International прийшла до висновку, що Росія і Сирія навмисно вчинили напади на лікарні, що включені до списку ООН, як такі, що «не можуть бути цілями ударів». Amnesty International зібрала переконливі докази прямої участі Росії в незаконних повітряних ударах.

Україна

Окупація Криму

Окупація ОРДЛО

Повномаштабний наступ на Україну 

Наприкінці жовтня 2021 року розвідувальним відомствам США та Великої Британії стали відомі плани вторгнення Російської Федерації до України. Директор ЦРУ США Вільям Джозеф Бернс прибув до Москви щоб особисто попередити та застерегти В. Путіна від подальших дій. Але це не мало жодного ефекту

Плануючі документи на війну з Україною були затвердженні 18.01.22 року.

25 січня 2022 року, на нараді Володимира Путіна із секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, представниками Генштабу під керівництвом Валерія Герасимова, директором СЗР ​​Сергієм Наришкіним, попередньо узгоджені варіанти початку воєнних дій проти України та можливі дати. Оптимальною датою початку реалізації планів визнана 18 лютого. На цю дату заплановані провокації, які розцінюватимуться як привід для початку воєнного конфлікту (casus belli). Заплановано висунути ультиматум, умови якого виконати неможливо, і в ніч на 22 лютого розпочати воєнні дії — ракетний удар по військових об'єктах та військовій інфраструктурі на території України.

Про наземну операцію мова не йшла, але перекидання військ до кордонів України на території Росії та Білорусі продовжується.

10 лютого Путін доручив М. Патрушеву, С. Шойгу та В. Герасимову провести заключну стадію підготовки до початку військових дій. 11 лютого на закритій частині засідання Ради безпеки РФ В. Путіну доповіли про повну готовність. В. Путін наказав «очікувати наказу». Про це стало відомо розвідкам кількох країн. Саме тому їхнє керівництво рекомендувало своїм громадянам та працівникам посольств терміново залишити Україну. Лідери кількох країн у цей час вимагали термінових відеоперемовин із В. Путіним.

Враховуючи непередбачуваність поведінки В. Путіна, лідери провідних країн НАТО вживали активних заходів задля запобігання початку конфлікту.

Причини та цілі збройних конфліктів 

 «Росія хоче повернути світ у часи тупого загарбання чужої території, бо росіянам комфортно у такому світі. РФ тягне всіх у ХІХ століття: час, коли не було ніяких ООН, коли імперії домінували й вели між собою війни за територію: загарбницькі й колоніальні війни проти інших народів, які перебували на застарілому етапі розвитку. Вони не могли на рівних їм протистояти й ставали жертвами колонізаторської політики» 

Українська культурна спадщина залишається під загрозою, як навмисне обрана ціль російської війни. Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив під час неформальної зустрічі в Раді Безпеки ООН на тему «Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України», повідомляє «Укрінформ».

Цивілізаційний конфлікт 
 «Протистояння України з Росією - це насамперед світоглядне, ціннісне протистояння, значною мірою цивілізаційне. Російська Федерація однозначно не несе жодної прогресивної, позитивної думки, ідеї, яка б знадобилася для людської цивілізації»
 Владлен Мараєв 

Із виступу Президента Європейської Ради Шарля Мішеля на засіданні Ради Безпеки ООН про мир і безпеку в Україні 6 червня 2022 року

Севгіль Мусаєва, за версією журналу Time включина до числа 100 найвпливовіших людей планети у 2022 році:

Мене часто запитують, про що сьогодні війна в Україні. І у мене є три відповіді на це запитання.

 Це війна за майбутнє світу, за його спроможність об'єднатися заради свого майбутнього.
 Це війна за незалежність, бо Україна виборює право на існування.
 Але для мене як для журналіста це також війна правди та брехні. Війна за право називати речі своїми іменами.

Формування передумов у російському суспільстві 

За 10 років до розв'язаної війни проти України російськими істориками для вступників до вищих навчальних закладів подавалось обґрунтування ведення агресивної війни Росією: 

Ставлення до України і українського народу формувалося у Росії протягом століть, від часів заснування Московськеого царства і донині.

 «Серед цих людей, позбавлених радості дозвілля і свободи, бачиш тільки тіла без душі і здригаєшся від думки, що на таку велику кількість рук і ніг є тільки одна голова» .

Сучасна російська пропаганда, на думку дослідників, лягає на «родючий грунт» радянської пропаганди, постімперський синдром, культуру приниження та сильної руки і невідпрацьований історичний досвід росіян. Це обумовлює велику підтримку війни в Україні серед літніх людей, бо вони більшою мірою увібрали це в себе. Основними темами цієї пропаганди є: «Радянський/російський солдат — завжди визволитель»; «Ми — завжди праві»; «Україна — це частина Росії, ми маємо на неї право» та подібне.

 На питання, чи може він назвати країни, яких стосується заява, П. Вощанов назвав дві республіки: Україну та Казахстан. Сенс та суть заяви були узгоджені П. Вощановим безпосередньо з президентом РФ Б. Єльциним.

Антиукраїнська війна, розв'язана Путіним 2014 року, не стала несподіванкою. Російським керівництвом Україна ніколи не розглядалася як самостійна, незалежна держава. На думку колишнього радника президента Росії Андрія Ілларіонова, сліди серйозної підготовки до широкомасштабної агресії проти України прослідковуються, принаймні, з літа 2003 р., коли Путін став вважати неприйнятним, щоб Київ — «мать городов русских», місцезнаходження Києво-Печерської лаври, — знаходилася за межами Російської Федерації

24 листопада 2021 року The Telegraph повідомила, що голова правління Ради із закордонних справ Росії Федір Лук'янов заявив, що Росія нападе на Україну, якщо вона приєднається до НАТО. Видання уточнило, що слова Лук'янова — найясніше пояснення того, чому Росія продовжувала у той час нарощувати свою військову присутність біля українського кордону.

3 травня 2022 року віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica сказав, що Росія закінчить повномасштабне вторгнення в Україну «… коли вважатиме за потрібне. … Думаю, ми зупинимося на кордоні з Польщею»

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу «Україна 24» оцінив слова віце-спікера Держдуми РФ як «блискучу заяву»: «Вона стоїть в одному ряду з заявою пана Лаврова, яка стосується держави Ізраїль. Це все показує насправді, про що думає політична еліта Російської Федерації. Про це не просто думає Путін. Про це вони думають, вони живуть цим, вони в цьому варяться. Це їх кровоносні судини, по яких ходять ці заразні бактерії бажання знищити всіх».

Керівники Російської Федерації, причетні до воєнних злочинів

Державні та політичні діячі 
16 березня 2022 року Сенат США одностайно підтримав резолюцію, яка засуджує президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця. 

Під час візиту до Москви 11 квітня 2022 року федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер 
Європейський комісар з питань юстиції та верховенства права Дідьє Рейндерс в інтерв'ю італійській газеті La Stampa, опублікованому 21 травня 2022 року, заявив:

Військові керівники 

Міжнародне гуманітарне право передбачає не лише особисту, а й командну відповідальність за скоєння воєнних злочинів. Командир певного військового об'єднання несе відповідальність за порушення його підлеглими норм міжнародного гуманітарного права у тому випадку, якщо він володів інформацією про можливість вчинення ними правопорушень, проте не доклав зусиль для їх попередження чи припинення згідно статті 86 І протоколу до Женевських конвенцій 1949 року.

Той факт, що Росія не ратифікувала Римський статут, не звільняє її громадян від відповідальності за воєнні злочини.

Інформаційне та пропагандистське прикриття воєнних злочинів

У Wikipedia 
12 березня стало відомо, що у Мінську було заарештовано на 15 діб вікіпедиста Марка Бернштейна («за непокору міліції»). Бернштейн — один із найвідоміших редакторів російськомовної інтернет-енциклопедії «Вікіпедія», чиє співтовариство від початку спецоперації піддається тиску. З одного боку, це загроза блокування, з іншого боку — зливання даних редакторів енциклопедії в анонімні телеграм-канали. Все через відмову видаляти статтю про дії російських військових в Україні. Кореспонденти «Нової газети» поговорили з редакторами проекту, які протистоять російській військовій цензурі, і розібралася, як влада Білорусі та РФ намагається контролювати «Вікіпедію».

Два британські аналітичні центри — Інститут стратегічного діалогу (ISD) і Центр аналізу соціальних медіа (CASM), що досліджували дезінформацію у Вікіпедії, проаналізували діяльність 86 редакторів і виявили мережу тіньових редакторів, які намагалися вплинути на наративи про російсько-українську війну.

Підтримка та прикриття злочинів представниками інших країн 

Здатність Росії вести війну прямо пропорційна її економічній стійкості. Водночас, коли західні країни докладають зусиль до міжнародної ізоляції країни-агресора, багато західних компаній все ще продовжують працювати в Росії. З кожної 1 000 доларів сплачених податків, 280 доларів йдуть на підтримку російської армії та її здатності продовжувати війну. Росія критично залежить від технічних рішень та інжинірингової продукції іноземних компаній. Це відбувається з різних причин: дефіцит кваліфікованих кадрів, погана система освіти, корупція тощо.

Більшість російських промислових чи технологічних підприємств, банківська сфера, державні організації використовують устаткування, технологічні рішення та програмне забезпечення іноземних компаній. Росії нема чим замінити іноземні технології. І, у зв'язку із санкціями, швидше за все ніколи і не буде.

Білорусь

Угорщина 

Внаслідок позиції Угорщини представники країн Євросоюзу не змогли 8.05.22 досягти консенсусу щодо заборони на імпорт російської нафти. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило: «Зустріч 27 постпредів ЄС у неділю завершилася без досягнення згоди. Очікується, що переговори поновляться найближчими днями». За словами джерел Bloomberg «Угорщина продовжує блокувати пропозицію Європейського Союзу щодо заборони імпорту російської нафти».

Румунія

Україна

Проросійські партії в Україні 

КАТЕРИНА ТИЩЕНКО. У СБУ розповіли, за що суд заборонив ОПЗЖ.— Українська правда, 20 ЧЕРВНЯ 2022

Німеччина

Туреччина

Франція

Італія 

Італійське видання Today.it опублікувало статтю під назвою «Роман Акімов, путінська „дитина-солдат“, вбита в Україні: йому було 18 років» (Roman Akimov, il «soldato bambino» di Putin ucciso in Ucraina: aveva 18 anni"). «Його відправили на фронт всього в 18 років. Понівечені останки вдалося ідентифікувати лише за ДНК. Немов у нескінченній спіралі жаху і горя, минуло три тижні, перш ніж батьки, Євгенія та Іван, дізналися про свого сина».

Акімов змалку мріяв стати військовим, і через півроку після закінчення школи пішов служити в армію. Він одразу підписав контракт, і за три місяці його відправили на війну до України. Батьки всіляко заохочували сина бути військовим виконавцем наказів Кремля. Чечня, Грузія, Сирія та Україна з 2014 року жодним чином не збентежила батьків і його де-факто заохочували та підштовхували стати військовим злочинцем на службі у Кремля.

Іран 
12 липня 2022 року радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку
Після повідомлень про постачанні РФ безпілотників Іран анонсував візит Путіна

Представник цивільної авіації Ірану Міракбара Разаві повідомив про підписання угоди з Росією, яка передбачає постачання деталей та обладнання для російських літаків, а також їх ремонт та технічне обслуговування.

Ліванський дослідник і журналіст Елайджа Маг'є повіломив, що Іран поставив кілька БПЛА і тренажер, на якому тренувалися російські офіцери. Після того Росія підписала контракт з Іраном на закупівлю 1000 БПЛА. Перші дрони вже застосовувалися в Україні
.

Індія

Китай 

Міністерство національної оборони Китайської Народної Республіки повідомило 17 серпня 2022 року, що направляє війська до Росії для участі у спільних військових навчаннях під керівництвом приймаючої сторони. У заяві йдеться, що участь військ Китаю в спільних навчаннях «не пов'язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією». За повідомленням у навчаннях також візьмуть участь представники збройних сил Індії, Білорусі, Монголії, Таджикистану та інші країн.

США

Бразилія

Компромісні пропозиції політичних діячів Заходу 
 Одна з причин, через яку так складно зрозуміти наміри Росії — і те, що саме поставлено на карту у війні в Україні, — це суттєва розбіжність між тим, як бачать події зовнішні спостерігачі, і тим, як на них дивляться у Кремлі. Те, що комусь здається очевидним (наприклад, нездатність Росії здобути перемогу воєнним шляхом), у Москві сприймається зовсім інакше. Річ у тім, що більшість сьогоднішніх дискусій про те, як допомогти Україні перемогти на полі бою, схилити Київ до поступок чи дозволити Володимиру Путіну «зберегти обличчя», мають мало спільного з реальністю .

Протидія воєнним злочинам Російської Федерації

Розслідування та судові рішення 
Перший незалежний звіт щодо звинувачень РФ у геноциді в Україні стверджує, що дії Росії в Україні дають достатньо доказів, щоб зробити висновок, що Москва розпалює геноцид та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу
.

Приклади з історії

Після Першої світової війни

Після Другої світової війни

Балкани

Руанда

Україна 

Міжнародний кримінальний суд (МКС) заявив, що починає розгляд справи щодо скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності на території України, починаючи від листопада 2013 року. У розпорядженні цього розслідування вже є висновки попередньої експертизи, що її вже провів офіс прокурора МКС: йдеться про те, що на території України виявлені елементи військових злочинів і злочинів проти людяності, зокрема в Криму та на Донбасі, від 2013 року.

Офіс генерального прокурора України повідомив про завершення формування міжнародної правової робочої групи з питань відповідальності за злочини, скоєні в Україні. До її складу увійшли провідні світові юристи з прав людини: колишній голова Верховного суду Великобританії, очільниця Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів, двоє королівських радників та Амаль Клуні. Також до групи увійдуть юридичні експерти з фірм «Covington&Burling LLP» (США) і «Sygna Partners» (Франція), яка вже представляє Україну в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй. Робоча група даватиме рекомендації щодо притягнення до відповідальності, забезпечуватиме представництво у цивільних і кримінальних справах, даватиме стратегічні настанови щодо співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Технологічним партнером робочої групи безкоштовно стане корпорація Microsoft.

«Прокурор МКС Карім Хан і генеральні прокурори трьох залучених країн 25 квітя 2022 року підписали угоду про першу в історії участь Офісу прокурора МКС у спільній групі з розслідування. Цією угодою сторони спільної групи з розслідування та Офіс прокурора МКС дають чіткий сигнал, що будуть докладені всі зусилля для ефективного збору доказів щодо основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні, та притягнення винних до відповідальності»

Судові розгляди та рішення 

14 травня 2022 року у Києві розпочався перший судовий процес у справі за звинуваченням військовослужбовця збройних сил Російської Федерації у скоєнні воєнного злочину, а саме вбивства цивільного громадянина України. На лаві підсудних — громадянин Російської Федерації Вадим Шишимарін.

Цього ж дня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що прокуратура передала до суду справи двох російських льотчиків, які бомбардували в Україні об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки

Притягнення до відповідальності злочинців із керівництва РФ 

24 серпня 2022 року опублікована Заява Міністерства закордонних справ України до Дня Незалежності, у якій, серед іншого зазначено:

Ставлення російського суспільства до воєн РФ і воєнних злочинів 

Із виступу голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна на Міжнародній науково-практичній конференції «Підсумки Нюрнберзького процесу та виклики сучасності» (Москва, 24 листопада 2016 р.):

Попри проголошення юридично бездоганних тез керівництвом РФ 

«Кремль буде робити все, щоб в російському інформаційному полі не було правдивої інформації щодо війни проти України. Навпаки, вливають в голови росіян, що вони вже тисячу раз нас перемогли, війська Донбасу вже Варшаву взяли. У питанні ж обміну полоненими, чи щоб забрати тіла власних солдатів, Кремль мовчить. Україна ж продовжує демонструвати людяність в цій частині. Виходить, що жінка з Комітету солдатських матерів Росії мала рацію, що навіть поранених не забирають»

Дипломат Павло Клімкін зауважив, що немає сенсу відділяти росіян від Путіна — вони масово підтримують режим агресора, вбивства, ґвалтування, тортури, які чинять над українцями російські солдати. Мізки росіян швидко не прокинуться, пропаганда Путіна засіла там на рівні підсвідомості.

Справи в країні йдуть сьогодні загалом у правильному напрямку 68 %
Схвалення діяльності президента також практично не змінилося і становить 83 % (у квітні — 82 %).

Підтримка дій російських збройних сил в Україні у травні трохи зросла, але не досягла рівня березня. Сьогодні про свою підтримку говорять 77 % респондентів (у тому числі 47 % «певно підтримують», і ще 30 % «швидше підтримують»); не підтримують сумарно 17 %. Найбільшу підтримку демонструють старші покоління респондентів, серед молодих «безумовна підтримка» спецоперації є помітно нижчою.
Більшість респондентів (73 %) вважають, що «спеціальна військова операція» просувається успішно, іншої думки дотримуються 15 % опитаних. У квітні 68 % вважали, що спецоперація проходить успішно, 17 % — що неуспішно.
Близько третини респондентів вважають, що такі люди, як вони, несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні, 58 % вважають, що, безумовно, не несуть. Порівняно з квітнем частка опитаних, які визнають відповідальність, зросла на 8 п.п.

«Огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар РФ по Кременчуку. Звичайні росіяни радіють у соцмережах. Російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. Росія — країна вбивць і відвертих брехунів», — констатував Кулеба.

«Ми воюємо не з Путіним, Медведєвим, Патрушевим, іншими. Ми воюємо з усією машиною і з усім російським народом. <…> Зміна очільників ні до чого не призведе — має бути поразка імперської ідеології. А поки що немає на Заході бажання такого робити. Вони хочуть підтримати нас, через нас отримати цю перемогу і дати шанс Росії змінитися, але цього може не статися», — зазначив Хара в ефірі Радіо НВ.

Наслідки

Відображення у мистецтві

Примітки

Див. також 

 Перша російсько-чеченська війна
 Друга російсько-чеченська війна
 Дагестанська війна
 Російсько-грузинська війна (2008)
 Війна на сході України
 Інтервенція Росії в Сирію
 Російське збройне вторгнення в Крим (2014)
 Російсько-українська війна (з 2014)
 Збиття Іл-76 у Луганську
 Збиття Ан-26 під Луганськом
 Збиття Boeing 777 біля Донецька
 Російське вторгнення в Україну (2022)
 Воєнні злочини під час війни Росії проти України (2022)

Джерела 
 Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики від 27 серпня 1928 року.— — Документы внешней политики СССР.- Т. XI.- М.: Изд-во политич. лит-ры, 1966.- С. 503—506.(Договор вступил в силу на основании Протокола от 9 февраля 1929 года. СССР присоединился к настоящему Договору 29.08.1928 года. Договор вступил в силу для СССР 27.04.1929 года.) 
 Визначення агресії. Затверждене резолюцією 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року.— Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать девятая сессия, Приложение, № 31, стр. 181—182  
 Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Прийнята резолюцією 260 (III) Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1948 року . Конвенція набула чинності 12 січня 1951 року. Ратифікована Президією Верховної Ради СРСР 18 березня 1954 року . 
 Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання  
 Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства. Прийнята резолюцією 2391 (XXIII) Генеральної Асамблеи ООН від 26 листопада 1968 року.  
 1994—2004. Военные преступления и политика террора в Чечне.— Публичное высказывание MSF  
 Магомед Исламов. По местам военных преступлений.— Кавказ. Реалии, Ноябрь 02, 2016  
 Статут Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн осі. Прийнятий 08.08.1945 
 Международное публичное право. Сборник документов. Том 2.— М.: Издательство БЕК, 1996.— 539 с. ISBN 5-85639-139-Х; ISBN 3-406-41137-1 
 Воєнні злочини Росії в світі: від Чечні до Сирії.— К.: Міністерство інформаційної політики України, 2019.— 31 с.

Посилання 

 Воєнні злочини (матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту «воєнні злочини»).— Deutsche Welle 
 Інес Поль. Ексрадник Меркель: Путін більше не партнер для Заходу.— Deutsche Welle, 19.05.2022 
 Їх готували до цього. Енн Епплбаум — про те, чому росіяни готові так жорстоко вбивати українців і як їм вдається це виправдовувати.— 15 травня 2022 ; Ukraine and the Words. That Lead to Mass Murder. By Anne Applebaum.— The Atlantic, APRIL 25, 2022 
 Юлія Петрова. «УПЦ МП — м'яка сила РФ». Як московська церква стала приводом для війни — інтерв'ю з релігієзнавцем.— НВ, 15 травня 2022 
 Ucraina, Pjotr Tolstoj: «L'esercito russo si fermerà solo al confine con la Polonia».— la Repubblica, 03 MAGGIO 2022  
 Публічні заклики до геноциду українського народу — російському пропагандисту повідомлено про підозру Офіс Генерального прокурора, 07.05.2022
 Повідомлено про підозру Секретарю Ради безпеки РФ.— Офіс Генерального прокурора України, 30 квітня 2022 
 Звірства на окупованих територіях України вчинили російські війська — Єврокомісія.— Укрінформ, 04.04.2022 14:49 
 ГУР МО України здобуло дані на міжнародного злочинця, що народився в Україні, причетний до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії, продовжує вірно служити путінському режиму, безпосередньо беручи участь у знищенні рідної землі.—Головне управління розвідки Міністерства оборони України, 20.04.2022

 Росіяни чудово розуміють, що відбувається в Україні, вони отримують задоволення від масового вбивства українців, — Цимбалюк.— ESPRESO.TV, 28 березня, 2022 понеділок 
 «Десятки тисяч депортованих людей». У Донецькій ВЦА розповіли про фільтраційні табори та аусвайси окупантів.— НВ — новини, 26 березня, 2022 
 Росія використовувала на Одещині заборонені касетні бомби — Венедіктова.— НВ — новини, 28 березня, 2022 
 NYT: В ООН знайшли докази військових злочинів російських найманців у ЦАР.— Укрінформ, 27.06.2021  Russian Mercenaries Are Driving War Crimes in Africa, U.N. Says. By Declan Walsh.— The New York Times, June 27, 2021 
 Воєнні злочини російськиз Збройних сил в Україні.— .— U.S. Department of State, MARCH 23, 2022  
 Сейм Польщі оголосив путіна військовим злочинцем.— .— Polskie Radio, Wiadomości, 23.03.2022 19:29  
 «Розстріли, голод і тортури». Волонтери та евакуйовані розповідають про злочини російських військ під Києвом.— НВ — Новини, 23 березня  
 Відлуння історії: схожість фотосвідчень наслідків російського вторгнення в Україну і Другої світової війни.— .— Radio Free Europe/Radio Liberty, March 23, 2022  
 Турция требует немедленного прекращения огня в Украине. Россия должна прекратить агрессию против Украины.— Anadolu Agency, 23.03.2022  
 Злочини, вчинені в період повномаштабного вторгнення РФ.— Офіс Генерального прокурора України 
 Ювенальні прокурори:, через збройну агресію РФ в Україні загинуло 128 дітей.— Офіс Генерального прокурора України, 24.03.2022 
 Комітет з питань свободи слова фіксує злочини проти журналістів й вимагає покарання злочинців.— Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України.— Інформаційне управління. Опубліковано 23 березня 2022, о 17:00 
 РФ вчинила 148 злочинів проти журналістів і медіа за час повномасштабної війни проти України,— Інститут масової інформації.— ESPRESO.TV, 24 березня, 2022 четвер 
 Пресцентр КМДА: Окупанти від початку масштабної війни пошкодили у Києві 87 житлових будинків, 12 шкіл і 6 дитсадків.—ESPRESO.TV, 24 березня, 2022 четвер 
 Biden on Putin: 'I think he is a war criminal' By Sam Fossum and Kevin Liptak, CNN Updated 2028 GMT (0428 HKT) March 16, 2022  
 Воєнні злочини Росії в світі: від Чечні до Сирії.—  
 Доклад: Россия и правительство Башара Асада совершили военные преступления на северо-западе Сирии. ООН не должна позволить свернуть там гуманитарную помощь.— Amnesty International 11/05/2020 
 Вера Челищева. Изучать будут действия и России, и Украины. Что означает начало расследования Международного уголовного суда и каков его механизм.— Новая газета, 16:36, 4 марта 2022 
 Стали відомі імена російських льотчиків, які бомбардують Харків. ПЕРЕЛІК.— Цензор. НЕТ. НОВИНИ. ВІЙНА В УКРАЇНІ, 06.03.22 22:51 

 Путін розшукується за воєнні злочини проти України з винагородою в 1 мільйон доларів за його арешт.— — By Tom Parry, Special correspondent.— Mirror, 21:49, 4 Mar 2022(UPDATED 07:35, 5 Mar 2022)   

Воєнні злочини
Новітня історія Росії
 
Воєнні злочини Росії в Чечні
Воєнні злочини під час війни на сході України
Воєнні злочини росіян
Воєнні злочинці
Воєнні злочинці російсько-української війни (з 2014)
Історія XX століття
Історія XXI століття
Історія України